Липковская — женская форма фамилии .
 Липковская, Лидия Яковлевна (в замужестве Маршнер; 1884—1955) — российская артистка оперы и оперетты, камерная певица (лирико-колоратурное сопрано), вокальный педагог, поэтесса.
 Липковская, Наталья Викторовна (род. 1979) — российская спортсменка, выступавшая в индивидуальном первенстве по художественной гимнастике.